Karamatwangi (Cisurupan), een plaats in Indonesië
Karamatwangi (Garawangi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing